Bokel kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bokel, Cuxhaven – ort, Cuxhaven, Niedersachsen, 
 Bokel, Pinneberg – kommun, Pinneberg, Schleswig-Holstein,
 Bokel, Rendsburg-Eckernförde – kommun, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein,